Altes Gefängnis ist der Name mehrerer in der Vergangenheit als Gefängnis genutzter historischer Gebäudekomplexe, so z. B.

 Altes Gefängnis (Freising) in Freising
 Altes Gefängnis (Künzelsau), Baden-Württemberg
 Altes Gefängnis (Lauffen am Neckar) in Lauffen am Neckar
 Gefängnis (Swakopmund) in Swakopmund, Namibia
 Altes Gefängnis (Zeven), Niedersachsen

Siehe auch:
 Altes Zuchthaus